Кеджімкуджік:

 Кеджімкуджік — національний парк в провінції Нова Шотландія (Канада).
 Кеджімкуджік — озеро в провінції Нова Шотландія (Канада).